Соревнования по метанию копья у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 30 сентября и 1 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в метании копья являлась Барбора Шпотакова из Чехии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 61,50 м. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Барбора Шпотакова — как действующая чемпионка мира
 Люй Хуэйхуэй — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 63,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 30 сентября 2019 года. В сектор вышла 31 участница.

Финал 
Основные соревнования в метании копья у женщин состоялись 1 октября 2019 года. С первой попытки тон соревнованиям задали китайские спортсменки Люй Хуэйхуэй и Лю Шиин, возглавившие общий зачёт. Во втором раунде между ними расположилась Кристин Хуссонг, всего 1 см уступившая лидеру Люй Хуэйхуэй (65,05 м против 65,06 м). Следующее значимое событие произошло в пятой попытке, когда Лю Шиин показала свой лучший результат сезона и переместилась с третьего места на первое, опередив соотечественницу. Однако главный сюрприз турнира произошёл в заключительной попытке. Австралийка Келси-Ли Барбер, находившаяся на четвёртом месте, улучшила свой результат почти на 3 метра (с 63,65 м до 66,56 м) и впервые отобрала лидерство у китайских спортсменок. У Лю, Люй и Хуссонг оставался один бросок на исправление ситуации: немка добавила несколько сантиметров (до 65,21 м), Лю Шиин почти повторила своё достижение, но никаких перестановок больше не произошло.

Второй чемпионат мира подряд сборная Китая завоевала две медали в женском метании копья. При этом, как и 2 года назад, ими оказались серебро и бронза. Люй Хуэйхуэй стала призёром на третьем первенстве подряд: в 2015 году она выиграла серебро, а в 2017 году — бронзу.

Двукратная олимпийская чемпионка Барбора Шпотакова выступила на седьмом чемпионате мира в карьере, в шести из них попав в финал (всего в её активе четыре медали турнира — три золота и одно серебро).

Примечания

Ссылки 
 

метание